Hay varias islas que se llaman Nansen.

Isla Nansen, también llamada isla Nasen Sur, es una isla de la bahía Wilhelmina, en la costa occidental de la Tierra de Graham, Antártida.
Isla Nansen Norte, llamada isla Enterprise o isla Lientur, para evitar confusiones con la anterior, es una isla de la bahía Wilhelmina, en la costa occidental de la Tierra de Graham, Antártida.
Isla Nansen, ahora llamada Isla Lavoisier, Isla Serrano por Chile e isla Mitre por Argentina, para evitar confusiones con las anteriores, es la segunda en extensión de las Islas Biscoe, Antártida.
Isla Nansen, en una isla costera en el Mar de Kara, Rusia.
Isla Nansen, en una isla del archipiélago de la Tierra de Francisco José en el Océano Glacial Ártico, Rusia.